Almaș ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Almaș (Arad), Gemeinde im Kreis Arad
 Almaș (Petriș), Dorf im Kreis Arad
 Almaș (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 Almaș-Săliște, Dorf im Kreis Hunedoara